Blue – brytyjski zespół muzyczny, boysband
 Blue – druga płyta polskiego zespołu gotyckiego Closterkeller
 Blue – album muzyczny Diany Ross
 Blue – album muzyczny Joni Mitchell
 Blue – album muzyczny grupy Third Eye Blind
 Blue – szósta płyta zespołu The Mission
 Blue – singel zespołu Big Bang
 Blue – singel zespołu B.A.P
 Blue – singel Tiësto
 Blue – singel zespołu The Rasmus
 Blue (Da Ba Dee) – singel zespołu Eiffel 65
 Blue – brytyjski dokumentalny dramat filmowy w reżyserii Dereka Jarmana z 1993 roku
 Blue – indyjska komedia kryminalna z 2009 roku
 Blue – australijski serial animowany z 2018 roku

Miasta w USA:
 Blue – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Bryan

Gminy w USA:
 Blue (ang. Blue Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Blue (ang. Blue Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jackson

Zobacz też 
 Blue Media